Наводнение в Центральной Европе:
* Наводнение в Центральной Европе (1997)
 Наводнение в Центральной Европе (2010)